Ел Магеј има више значења:

 Ел Магеј (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Магеј, Ла Чавења (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Магеј (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Магеј (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Магеј (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Магеј (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Магеј (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Магеј (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Магеј (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Магеј (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Магеј (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Магеј (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Магеј (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Магеј (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Магеј (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Магеј (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Магеј (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Магеј (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Магеј (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Магеј (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Магеј (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Магеј (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Магеј (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Магеј (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Магеј (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Магеј (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Магеј (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Магеј (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Магеј (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Магеј (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Магеј (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Магеј (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Магеј (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Магеј (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Магеј (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Магеј (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Магеј (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Магеј (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Магеј (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Магеј (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Магеј (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Магеј (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Магеј (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Магеј (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Магеј (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Магеј (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Магеј (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Магеј (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Магеј (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Магеј (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Магеј (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Магеј (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Магеј (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Магеј (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Магеј (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј, Ернесто Бетанкоурт (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј, Ел Магеј Чикито (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј, Кресенсијано Санчез Аријета (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Магеј (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Магеј (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Магеј (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Магеј (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Магеј (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Магеј (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Магеј (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику